Novosjolovski (Koersk) – posjolok in de Russische oblast Koersk
 Novosjolovski (Krasnodar) – choetor in de Russische Kraj Krasnodar